Ángel Sánchez (né en 1957) : arbitre argentin de football ;
 Ángel Sánchez (né en 1983) : joueur portoricain de baseball ;
 Ángel Sánchez (né en 1989) : joueur dominicain de baseball ;
 Ángel Sánchez (né en 1993) : coureur cycliste espagnol.